Název Chrástov má více sídel:
 Chrástov (Horní Cerekev), část města Horní Cerekev v okrese Pelhřimov
 Chrástov (Všeruby), část města Všeruby v okrese Plzeň-sever
 Chrástov (Velhartice), osada v obci Velhartice v okrese Klatovy

Externí odkazy